Embaúba (árvore) — designação comum a várias espécies de árvores
Embaúba (São Paulo) — município do estado de São Paulo

Ver também
Umbaúba — município do estado de Sergipe

Desambiguações de topônimos